Komodo — ilha do sudeste asiático
Dragão-de-komodo — espécie de lagarto de algumas ilhas da Indonésia

Desambiguação